Javornik je lahko:

Naselje 

 Javornik - Občina Idrija
 Javornik - Mestna občina Kranj
 Javornik - Občina Štore
Slovenski Javornik - Občina Jesenice
 Javornik - Sisaško-moslavinska županija, Hrvaška
Javornik - Bosna in Hercegovina

Vodotok 

 Javornik - potok v Karavankah, pritok Save Dolinke

Drugo 

 Javornik - pogost priimek v Sloveniji
 Astronomsko društvo Javornik
 Planina Javornik na Pokljuki
 Javornik - najvišji vrh planote Hrušica (1241 mnm)
 Veliki Javornik - ime več hribov
 Javornik (planota) - planota v Dinarski makroregiji